

Geografia 

Downey – città della Contea di Los Angeles, California
Downey – città della Contea di Bannock, Idaho

Persone
Bill Downey – cestista statunitense
Brian Downey – batterista irlandese
Devan Downey – cestista statunitense
Glynn Downey – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Morton Downey – cantante e attore statunitense
Morton Downey Jr. – attore e showman statunitense, figlio di Morton
Robert Downey Jr. – attore statunitense, figlio di Robert Downey Sr.
Robert Downey Sr. – attore statunitense
Roma Downey – attrice irlandese
Sue Ann Downey – modella statunitense
Susan Downey – produttrice cinematografica statunitense